Plaats in het Verenigd Koninkrijk
 Shelton (Nottinghamshire)
 Shelton (Stoke-on-Trent)

Plaats in de Verenigde Staten
 Shelton (Connecticut)
 Shelton (Nebraska)
 Shelton (Washington)

Overig
 Wayne Shelton (stripfiguur)